

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Steij“ beginnt.

Steij 



Steijl 
 Steijlen, Björn (* 1977), belgischer Eishockeytorwart

Steijn 
 Steijn, Sem (* 2001), niederländischer Fußballspieler
 Steijnen, Dries (* 1983), belgischer Eishockeyspieler